Ноа Уайли (, род. 4 июня 1971, Голливуд, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям доктора Джона Картера в телесериале «Скорая помощь» (1994—2009), Тома Мейсона в телесериале «Рухнувшие небеса» (2011—2015), Стива Джобса в документальной драме «Пираты Силиконовой долины» (1999) и Флинна Карсена в серии фильмов «Библиотекарь».

Ранние годы 
Ноа, третий из семерых детей, родился в Голливуде, штат Калифорния, в семье Марджори (урожденной Спир), медсестры, и Стивена Уайли, инженера-электрика. Родители Ноа развелись в конце 1970-х годов, а позднее его мать повторно вышла замуж за кинореставратора Джеймса Катца.

Уайли получил образование в школе Тэчер в Оухай, Калифорния, закончив её в 1989 году. Он посещал занятия по театральному искусству в Северо-западном университете, а за одну из написанных им пьес был награждён. После окончания обучения занимался с преподавателем актёрского мастерства Ларри Моссом, живя в маленькой квартире на Бульваре Голливуд.

Карьера 
Ноа Уайли дебютировал в кинематографе, снявшись в 1991 году в фильме Пола Бартела «Нечестные сердца». В 1992 году он получил роль в фильме «Несколько хороших парней», а в 1993 году снялся в роли лидера гитлерюгенда в фильме «Дети свинга».

Широкую известность Уайли принесла роль молодого студента-медика, а впоследствии доктора, Джона Картера в сериале «Скорая помощь», в котором он играл на протяжении одиннадцати сезонов. В 1997 году он снялся в независимом фильме «Тени прошлого», в котором его партнёрами стали Рой Шайдер и Джулианна Мур. 

В 2004 году Уайли получил главную роль Флинна Карсена в первом| фильме трилогии «Библиотекарь». Затем он повторил эту роль в фильмах «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» и «Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши», а также сериале «Библиотекари».

В 2011—2015 годах Уайли исполнял главную роль в сериале «Рухнувшие небеса», а в 2019 году снялся в сериале «Красная линия».

Личная жизнь 
В 2000—2009 годах был женат на гримере Трейси Уорбин. У бывших супругов есть двое детей: сын Оуэн Страуссер Уайли (род. 09.11.2002) и дочь Оден Уайли (род. 15.10.2005).

С 7 июня 2014 года женат на актрисе Саре Уэлс. У супругов есть дочь Фрэнсис Харпер Уайли (род. 22.06.2015).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США